Eskesen est un nom propre danois qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Julius Eskesen (1999-), footballeur danois ;
 Michael Eskesen (1986-), joueur danois de hockey sur glace.

Patronyme danois